Higashimurayama bezeichnet:
 einen Landkreis der japanischen Präfektur Yamagata, siehe Higashimurayama (Gun)
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Tokio, siehe Higashimurayama (Tokio)